CLN — многозначная аббревиатура:
 CLN () — кредитная нота, производный финансовый инструмент, аналогичный облигации, вид облигации, привязанной к кредитному договору.
 CLN () — итальянская подпольная общественно-политическая организация, созданная для координации деятельности всех политических сил для борьбы с фашизмом и для освобождения Италии.
 CLN () — профессиональное соревнование по игре League of Legends в северной Латинской Америке.